Kujdańce (obwód iwanofrankiwski) (od 2021 Kidancz)
 Kujdańce (obwód tarnopolski)